Tärnö kan syfta på:

 Tärnö – den största och ytterst (sydligast) belägna ön i Hällaryds skärgård i Karlshamns kommun
 Tärnö (naturreservat) – ett av två naturreservat på ön Tärnö
 Tärnö II – ett av två naturreservat på ön Tärnö
 Tärnö, Nyköpings kommun – en egendom och ett tidigare fideikommiss i Husby-Oppunda socken
 HMS Tärnö (M52) – en tidigare minsvepare av Hanö-klass i svenska flottan